O Amondaua (Amondáwa) é um dialeto da língua cauaíbe, da família linguística tupi-guarani, pertencente ao tronco tupi. É falada pelos amondauas em Rondônia.

Palavras 
Lista de palavras Amondawa (Monserrat 2000):

Frases 
Lista de frases Amondawa (Monserrat 2000):

Ver também 
 Dialeto caripuna

Língua cauaíbe